Heinrich Dauber ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Dauber (Philosoph) (1560–1628), deutscher Philosoph 
 Heinrich Dauber (Erziehungswissenschaftler) (* 1944), deutscher Erziehungswissenschaftler